Les Loges, commune française du Calvados
 Les Loges, commune française de la Haute-Marne
 Les Loges, commune française de la Seine-Maritime
 Les Loges, quartier d'Ambazac, commune française de la Haute-Vienne
 Les Loges, commune française de la Sarthe

Voir aussi 

 Les Loges-en-Josas, commune française des Yvelines
 Les Loges-Marchis, commune française de la Manche
 Les Loges-Margueron, commune française de l'Aube
 Les Loges-Saulces, commune française du Calvados
 Les Loges-sur-Brécey, commune française de la Manche

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France